Deutscher Amateur-Radio-Club
 Data Radio Channel
 DARC – białko będące receptorem dla chemokin i jednym z układów grupowych krwi (antygen Duffy erytrocytów)